Razbor (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Razbor (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur